Parwanowa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonija Parwanowa (* 1962), bulgarische Politikerin der Partei NDSW, MdEP
 Petja Parwanowa (* 1960), bulgarische Politikerin, Innenministerin